Четвёртый Кубок Центральной Европы по футболу начался 22 марта 1936 года, но был срочно прекращен в апреле 1938 года из-за Аншлюса Австрии, которая была одной из стран-участниц. Таблица приведена к этой дате.

Матчи

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 ЦЕМК 1936—1938 на rsssf.com

Примечания 

1936